Павел Вадимович Кротов (род. 24 апреля 1992 в Ярославле) — российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике; чемпион мира в командном первенстве (2021), бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, член сборной России (с 2011 года), участник зимних Олимпийских игр (2014 и 2018). .

Выступает за спортроту ЦСКА (г. Санкт-Петербург), рядовой, по другим данным — за Московскую и Ярославскую область, ШВСМ. Бронзовый призёр чемпионата России (2013).

Тренеры: Понгильский А. Н., Брикман И. М. Воспитанник ДЮСШ № 3 (Ярославль).

Карьера 

Дебютировал на Кубке мира в январе 2011 года в Мон Габриэле вместе Ильёй Буровым, с которым обучались в одном ДЮСШ.

В 2012 году выиграл первый в карьере этап Кубка мира в Мон Габриэле.

Павел дважды принимал участие в Олимпийских играх: в 2014 году россиянин замкнул десятку сильнейших, а через четыре года остановился в шаге от пьедестала, уступив в борьбе за бронзовую медаль соотечественнику Илье Бурову.

10 марта 2021 года российский фристайлист впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира в Алма-Ате, став третьим в личной акробатике. На следующий день Павел стал чемпионом планеты в командном первенстве.

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20140301225139/http://olympic.infosport.ru/team/47/392 Профиль и результаты на Олимпийских играх

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Фристайлисты России
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Спортсмены Санкт-Петербурга
Спортсмены Ярославля
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по фристайлу